Csehország
 Hodonín, település a Blanskói járásban
 Hodonín, település a Chrudimi járásban
 Hodonín, város a Hodoníni járásban